La Liga Distrital de Fútbol de Piura es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de la ciudad de Piura, en la que participan clubes representando a sus respectivos.barrios. Con sede en la ciudad de Piura, organiza los campeonatos de la zona desde el año 1922, siendo sucesora de la Liga Provincial de Fútbol de Piura (1922-1965). 

Como el resto de las innumerables ligas distritales de Perú, sus clubes participan del sistema de categorías del fútbol peruano a través de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo. El único club que ha representado a la liga en torneos de Primera División es el Atlético Grau que tiene un arraigo importante en la zona norte de Perú.

Historia 
Fue creada el 22 de febrero de 1922 por José Hope y desde aquel entonces, hasta ahora, han ido desfilando una serie de personajes que los aficionados, hoy que la “nieve del tiempo ha cubierto su sien”, siempre evocan. Con el nombre de Liga Provincial de Fútbol de Piura, participando desde entonces en los campeonatos de selección y competencia, como antaño se denominaba a los torneos oficiales. La Liga se creó exactamente seis meses antes que la Federación Peruana de Fútbol, cuya fundación data del 23 de agosto del mismo año veintidós. La rectora piurana, de inmediato se abocó a la organización de sus torneos oficiales, más tarde llamados de “selección y competencia”. La Federación, que entraba a tallar en lugar de la Liga Peruana de Fútbol, no tuvo en un principio una base legal y se vio impedida de realizar sus torneos oficiales, al carecer de personería ante la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol y así la actividad quedó paralizada hasta 1926 en que cumplió los trámites respectivos. Por esta razón, la Liga de Piura no pudo gestionar su reconocimiento hasta 1928.

El primer torneo, realizado en 1922, tuvo como campeón a Sport Montero de la localidad vecina de Castilla.

En 1966 se expandió la Primera División del Perú, que se jugaba con clubes de Lima y Callao, al resto de provincias del país y se invitó al campeón de Liga de Piura del año anterior (Atlético Grau) para jugar el Campeonato Descentralizado 1966. Con la posterior reorganización de la Copa Perú la liga se acomoda como Liga Distrital hasta el día de hoy.

Equipos participantes 2023 

 CUDY
 Deportivo UNP
 Éibar
 Pura Sangre Piurana
 Real Piura
 San Miguel

 Shekina
 Sport Águilas
 Sport Escudero
 Sport Liberal
 Universidad de Piura

Lista  de Campeones

Títulos de la Selección 
La selección de la Liga de Piura obtuvo los siguientes títulos:

Véase también 
 Copa Perú
 Liga Departamental de Fútbol de Piura

Referencias

Enlaces externos 
 Blog del Atlético Grau.
 Atlético Grau Centenario. 

Piura
Piura